Florentin (Bulgarije), een dorp in het Bulgaarse oblast Vidin 
Florentin (Tarn), een gemeente in het Franse departement Tarn
Nicolas Florentin, een Franse voetballer